El término Ukrainski  puede referirse a:

Ukrainski (Dinskaya, Krasnodar), la localidad del raión de Dinskaya del krai de Krasnodar, en Rusia; 
Ukrainski (Tijoretsk, Krasnodar), la localidad del raión de Tijoretsk del krai de Krasnodar, en Rusia; 
Ukrainski (Uspénskoye, Krasnodar), la localidad del raión de Uspénskoye del krai de Krasnodar, en Rusia; 
Ukrainski (Krasni Sulín, Rostov), la localidad del raión de Krasni Sulín del óblast de Rostov, en Rusia; 
Ukrainski (Yegorlykskaya, Rostov), la localidad del raión de Yegorlykskaya del óblast de Rostov, en Rusia; o
Ukrainski (Vorónezh), la localidad del óblast de Vorónezh, en Rusia.